Nüsslein-Volhard steht für:

 Christiane Nüsslein-Volhard (* 1942), deutsche Biologin und Biochemikerin
 (15811) Nüsslein-Volhard, Asteroid des Hauptgürtels